Fazakas László (1947) magyar belgyógyász, főorvos 
 Fazakas László (1989) erdélyi magyar történész